Miejscowości w USA:
 Epps – wieś w stanie Luizjana, w parafii West Carroll
Gminy w USA:
 Epps (ang. Epps Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Butler